Mansfield kan have flere betydninger:

 Mansfield, Nottinghamshire, England
 Mansfield (distrikt)
 Mansfield, Missouri, USA
 Mansfield, Ohio, USA
 Mansfield, Skotland
 Mansfield Park, engelske forfatter Jane Austens tredje roman
 Jayne Mansfield, var en amerikansk skuespiller